His Wife's Brother – film del 1910 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 His Wife's Brother – film del 1912 diretto da A.E. Coleby